Урубуретама:

 Урубуретама — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Урубуретама — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.